Чемпионат мира по гандболу среди девушек до 18 лет, официально Женский юниорский чемпионат мира ИГФ () — международное соревнование по гандболу для национальных сборных, составленных из девушек не старше 18 лет. Проводится с 2006 года, организуется Международной гандбольной федерацией. Проходит каждые два года.

Турниры

Все призёры

См. также 
 Чемпионат мира гандболу среди девушек до 21 года

Примечания

Ссылки 
 Информация на сайте ИГФ 

Женские гандбольные соревнования
Девушки 18
Гандбол